Арберг () — бывший округ в кантоне Берн Швейцарии. Центр округа — город Арберг (Берн).

Существовал до 2009 года. 1 января 2010 года все коммуны округа, кроме Майкирха, вошли в состав округа Зеланд.

Занимал площадь 153 км². Население 33 474 чел. Официальный код — 0201.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">